Tottori hace referencia a varios artículos:

Lugares en Japón
Prefectura de Tottori
Tottori (Tottori), capital de la prefectura homónima.
Dunas de arena de Tottori, dunas en la costa de la ciudad homónima.
Castillo Tottori, castillo japonés del siglo XII del tipo yamashiro.